Zuppinger ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Zuppinger (1875–1948), Schweizer Kunstmaler
 Mabel Zuppinger (1897–1978), schweizerisch-österreichische Journalistin
 Walter Zuppinger (1814–1889), Schweizer Ingenieur und Erfinder